Newport kan syfta på

Geografi

Australien 

 Newport, Victoria, Hobsons Bay, 
 Newport, New South Wales, Pittwater,

Irland 

 Newport River (vattendrag i Irland), Connacht, Maigh Eo, 
 Newport, Connacht, Maigh Eo, 
 Newport, Munster,

Kanada 

 Newport (kommun i Kanada), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Newport-on-Tay, ort, Skottland, Fife, 
 Newport, Shropshire, ort i England, 
 Newport (parish i Shropshire), civil parish i England, 
 Newport, Essex, ort i England, 
 Newport, Wales, stad i Wales, 
 Newport (kommun), Wales
 Newport, Isle of Wight, ort i England, 
 Newport and Carisbrooke, civil parish i Isle of Wight, 
 Newport, Pembrokeshire, community i Wales, 
 Newport, East Riding of Yorkshire, civil parish i England, 
 Newport, Cornwall – en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 Newport, Devon – en ort i Devon, England
 Newport, Dorset – en ort i Dorset, England
 Newport, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Newport, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Newport, Skottland – en ort i Highland, Skottland
 Newport, Somerset – en ort i Somerset, England

USA 

 Newport, Arkansas, countyhuvudort, Jackson County, 
 Newport, Delaware, ort, New Castle County, 
 Newport, Indiana, countyhuvudort, Vermillion County, 
 Newport, Kentucky, countyhuvudort, Campbell County, 
 Newport, North Carolina, Carteret County, 
 Newport, Washington County, Ohio, 
 Newport, South Carolina, York County, 
 Newport, Tennessee, countyhuvudort, Cocke County, 
 Newport, Maine, Penobscot County, 
 Newport, Minnesota, ort, Washington County, 
 Newport, New Hampshire, countyhuvudort, Sullivan County, 
 Newport (by), New York, Herkimer County, 
 Newport (stad), New York, Herkimer County
 Newport, Shelby County, Ohio, 
 Newport, Pennsylvania, Perry County, 
 Newport, Rhode Island, ort, Newport County, 
 Newport, Vermont, countyhuvudort, Orleans County, 
 Newport, Oregon, countyhuvudort, Lincoln County, 
 Newport, King County, Washington, 
 Newport, Washington, countyhuvudort, Pend Oreille County, 
 Newport, Michigan
 Newport, Nebraska
 Newport, New Jersey
 Newport, Virginia
 Newport, Wisconsin

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar